Mota del Cuervo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mota del Cuervo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Mota del Cuervo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar